Ястребов, Илья Иванович:
 Ястребов, Илья Иванович (в монашестве Иннокентий; 1867—1928) — архиепископ Астраханский.
 Ястребов, Илья Иванович (1899—1979) — советский военачальник, генерал-майор (1943).